Harle als Gewässername:
 Harle (Fluss), Gewässer in Ostfriesland
 Harle (Seegatt), Seegatt zwischen Spiekeroog und Wangerooge, Fortsetzung des Flusses Harle im Wattenmeer

Harle als Ortsname:
 Ortschaft im Landkreis Wittmund, an der Mündung des gleichnamigen Flusses, siehe Harlesiel
 Harle (Wabern), Ortsteil der Großgemeinde Wabern, Schwalm-Eder Kreis, Hessen
 Bauerschaft Harle in Coesfeld in Westfalen

Harle bzw. Harlé als Familienname:
 Gilles Harlé (* um 1955), französischer Organist, Cembalist und Musikpädagoge
 John Harle (* 1956), englischer Saxofonist und Komponist
 Laurence Harlé (1949–2005), französische Comicautorin
 Teal Harle (* 1996), kanadischer Freestyle-Skisportler